Гаррі Стойка () — австрійський джазовий гітарист.

Життєпис 
Народився Гаррі Стойка 22 липня 1957 року у Відні. Його диск під назвою «A Tribute To Gypsy Swing» випущено в Америці 15 серпня 2006 року.

Наразі він грає циганський джаз.

Альбоми 
 1978 — Harri Stojka Express / Sweet Vienna.
 1980 — Harri Stojka Express / Off The Bone.
 1981 — Harri Stojka / Live In Montreux.
 1981 — Harri Stojka Express / Camera.
 1982 — Harri Stojka Express / Tight.
 1985 — Harri Stojka Express / Brother to Brother.
 1987 — Harri Stojka Express / Live (CD — 1998).
 1985 — Harri Stojka / Say Yes.
 2000 — Gon Shanel, (Geco Tonwaren).
 2000 — Gitancoeur, (Geco Tonwaren).
 2002 — Harri Stojka & Gitancoeur unplugged, (Geco Tonwaren]).
 2004 — Live at the Roma Wedding, (Geco Tonwaren — Groove Attack).
 2005 — A Tribute To Swing, (Geco Tonwaren — Groove Attack).
 2005 — Gipsy Soul — Garude Apsa, (Geco Tonwaren — Indigo ).

Посилання 
 http://www.specialradio.ru/nw/index.php?id=307
 Homepage  www.harristojka.com
 Fanpage

Примітки 

Австрійські музиканти
Кавалери Золотого почесного знака «За заслуги перед Австрійською Республікою»
Статті з джерелами з Вікіданих